Polska Liga Koszykówki - sezon 2001/2002
W rozgrywkach udział wzięło 12 zespołów. Po rundzie zasadniczej utworzono 2 grupy: w jednej grały drużyny z miejsc 1-6, a w drugiej z miejsc 7-12. Po zakończeniu rywalizacji drużyny z miejsc 1-6 po rundzie zasadniczej oraz dwa pierwsze zespoły z drugiej grupy przystąpiły do fazy play off, natomiast 4 ostatnie zespoły stoczyły między sobą walkę o utrzymanie w ekstraklasie.

Kolejność po 1 i 2 rundzie

Play off 

Mecze o 3 miejsce: Anwil Włocławek - Degusta Malfarb Stal Ostrów Wielkopolski 2 - 3 (81:93, 93:82, 94:85, 81:86, 81:90)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Polonia Warbud Warszawa - Spójnia Stargard Szczeciński 64:59, 98:79
 MKS Blachy Pruszyński Pruszków - Legia Warszawa 111:75, 91:75

o 5 miejsce 
 Polonia Warbud Warszawa - MKS Blachy Pruszyński Pruszków 86:91, 81:71

o 7 miejsce 
 Legia Warszawa - Spójnia Stargard Szczeciński 91:82, 86:85

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansował Start Lublin.

Polska Liga Koszykówki
2002 w koszykówce
2001 w koszykówce
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie